Atlanta Beat (2001-2003), società calcistica statunitense che ha militato nella Women's United Soccer Association (WUSA)
Atlanta Beat (2009-2011), società calcistica statunitense che ha militato nella Women's Professional Soccer (WPS)